Las 6 horas del circuito de las Américas es una carrera de resistencia para los prototipos de Le Mans y los coches de gran turismo llevados a cabo en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Su primera carrera fue el 22 de septiembre de 2013 como la quinta ronda de la Temporada 2013 del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA.

Ganadores

Estadísticas

Constructores con más títulos

Referencias

Competiciones de automóviles deportivos
Carreras del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA